

Суперкубок Украины по футболу 2010 — седьмой розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются Чемпион страны и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Матч состоялся 4 июля 2010 года, в Запорожье, на стадионе «Славутич-Арена», в присутствии 10 с половиной тысяч зрителей. В матче встретились донецкий «Шахтёр», в качестве чемпиона Украины сезона 2009—2010, и симферопольская «Таврия» — обладатель Кубка Украины. Впервые в мачте за Суперкубок не участвовало киевское «Динамо». Победу одержала донецкая команда, разгромив крымчан со счётом 7:1. За «Шахтёр» дублем отличились Александр Гладкий и Луис Адриано, по одному голу забили Жадсон, Виллиан и Разван Рац. Гол престижа за «Таврию» забил Максим Фещук.

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2009/2010
 Кубок Украины по футболу 2009/2010

Ссылки 
 Протокол мачта на сайте донецкого «Шахтёра»
 Протокол матча на сайте Федерации футбола Украины 

2010
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Таврия»
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Запорожье
События 4 июля
Июль 2010 года